Шарль Робе́р Рише́ (; 26 августа 1850, Париж — 4 декабря 1935, Париж) — французский физиолог, пионер во многих областях исследований, таких как нейрохимия, пищеварение, терморегуляция у гомойотермных животных и дыхание. Лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине в 1913 году.

Рише был масоном и являлся членом парижской масонской ложи «Космос» № 288 Великой ложи Франции.

Биография 
Родился 25 августа 1850 года в Париже, в семье профессора клинической хирургии медицинского факультета Парижского университета Альфреда и Эжен (Руар) Рише. После окончания обычной национальной и средней школы Шарль решил следовать по стопам отца и заняться медициной. Он поступил в Парижский университет.

В 1877 году Шарль Рише получил медицинский диплом и женился на Амели Обри. У них было две дочери и пять сыновей (один из них также стал профессором медицины в Парижском университете, по стопам Рише пошёл и его внук).

В 1878 году он защитил докторскую диссертацию, где впервые доказал наличие соляной кислоты в секрете желудка млекопитающих, птиц и беспозвоночных. Кроме того, он определил, что во время пищеварения в желудке образуется одна из форм молочной кислоты. В этом же году он становится профессором медицинского факультета Парижского университета, где изучает различные виды мышечных сокращений.

В 1883 году Шарль Рише исследовал механизмы поддержания постоянной температуры внутренней среды гомойотермных животных.

В 1888 году он изучает свойства крови заражённых животных. Рише, работая с Ж. Ерикуром, решил применить сывороточную терапию как лечебное средство. В течение 10 лет они безуспешно пытались разработать сывороточную терапию для лечения туберкулёза. В это время Шарль Рише участвует в различных исследованиях, которые не имели отношения к физиологии (в частности, безуспешно пытался построить аэроплан).

В 1901 году он получил возможность усовершенствовать свои познания в токсикологии, участвуя в научной экспедиции по Средиземному морю с принцем Монако Альбером, исследуя ядовитые щупальца португальского кораблика. По возвращении во Францию он ведёт сравнительные исследования яда морской анемоны и открывает явление анафилаксии — аллергическую реакцию на посторонние белки.

В 1911 году Шарль Рише подвел итоги своих работ в монографии «Анафилаксия». Разработал специфические диагностические пробы для выявления реакций гиперчувствительности.

В 1913 году Шарлю Рише была присуждена Нобелевская премия в области физиологии и медицины «в знак признания его работ по анафилаксии». Во время Первой мировой войны Рише изучал усложнение процессов переливания крови.

В 1923 году в переводе на английский язык вышла его книга «Тридцать лет исследования психики», в которой он описал свои опыты в этой области.

Шарль Рише умер в Париже 4 декабря 1935 г.

Семья 
 1-я жена Амели Обри/Amеlie Aubry/ (1856—1953), с которой у него было 5 сыновей и две дочери.
2-я жена — Глафира (Эстель) Алексеевна Абрикосова (1860—1940), дочь известного фабриканта-кондитера А. И. Абрикосова, в первом браке за Н. П. Тюрюковым.
 Дочь — Нинетт Рише
 Дочь — Люсетт Рише
М. В. Сабашников так описывает отношения Шарля Рише и Глафиры Алексеевны:

Женщина умная, деятельная, она в Париже - этих современных Афинах наук и искусств - нашла свое счастье с выдающимся парижским невропатологом, хорошо известным по его книгам и у нас в России. Надо перенестись в обстановку того времени, чтобы оценить, сколько независимости характера требовалось, чтобы решиться на это. Он уже был женат на француженке и брака своего не расторгал, почему их с Глафирой Алексеевной отношения никак не могли быть узаконены. Она сохраняла свою девичью фамилию, называла его «отец моих детей» и вообще в столь щекотливом положении проявляла много такта и умения жить.

Работы 
 Recherches expérimentales et cliniques sur la sensibilité, Paris, Masson, 1877.
 Structure et physiologie des circonvolutions cérébrales, Paris, Germer Baillière, 1878.
 Leçons sur la physiologie générale des muscles, des nerfs et des centres nerveux, Paris, Germer Baillière, 1882.
 L’homme et l’intelligence. Fragments de psychologie et de physiologie, Paris, Félix Alcan, 1887.
 Essai de psychologie générale, Paris, Alcan, 1888.
 Dans cent ans, P. Ollendorff, 1892.
 Les guerres et la paix, Paris, Schleicher Freres, 1899.
 Exposé des travaux scientifiques de M. Charles Richet, Paris, Chameroy et Renouard, 1901.
 L’Anaphylaxie, Paris, Baillière, 1911.
 La Sélection humaine, Paris, Félix Alcan, 1913
 L’homme stupide, Paris, Ernest Flammarion, 1919.
 Traité de Métapsychique, Paris, Alcan, 1922.
 Dictionnaire de Physiologie 2e Fascicule, 209—576, Paris, Alcan, 1923.
 L’intelligence et l’homme. Études de psychologie et de physiologie, Paris, Félix Alcan, 1927.
 Notre sixième sens, Paris, Montaigne, 1928.
 La grande espérance, Paris, Montaigne, 1933.

Русские переводы

Примечания

Литература 
 
 Frédéric Carbonel, Au-delà de Paris et Nancy, " l’École de Charles Richet " selon Pierre Janet in Janetian Studies, mai 2008, vol. 5.
 Roger Henri. Notice nécrologique. Cahiers de l’Union Rationaliste, 1936, 290—293.
 Pierrette Estingoy, Charles Richet et la découverte de l’anaphylaxie. Histoire d’un prix Nobel de médecine, Thèse de médecine, Université Claude Bernard, Lyon I, 1996.
 Pierrette Estingoy, 1999, Race, peuple et évolution dans l’œuvre de C. Richet (1850—1935), in Kail M., Vermès G., (eds.), La psychologie des peuples et ses dérives, Paris, CNDP, 109—122.
 Pierrette Estingoy, De l’esprit créatif chez le chercheur. Regard transversal sur l’œuvre de Charles Richet, Hist Sci Med. 2003 Oct-Dec;37(4):489-99.
 Henri Piéron, Nécrologie. Charles Richet (1850—1935). L’année psychologique, 1935, 36, 789.
 Pascal Le Maléfan, «Richet chasseur de fantômes: l'épisode de la Villa Carmen» in Des savants face à l’occulte (1870—1940) (Dir. Bernadette Bensaude-Vincent et Ch. Blondel), Paris, La Découverte, 2002, p.152-157. et p.173-200.
 Gabriel Richet, Pierrette Estingoy, Charles Richet et son temps; courrier du prix Nobel, Hist Sci Med. ; 2003, vol. 37 (4):501-13.
 Ссылки 

 Биография Шарля Рише на сайте Нобелевского комитета 
 Биография Шарля Рише на сайте электронной библиотеки «Наука и техника»
 
 Ш. Рише «Война и мир» — о международных третейских судах.
 Notice biographique et bibliographique
 Dictionnaire de physiologie (1895—1928)
 Eugène Osty : Charles Richet (1850—1935)
 L’homme stupide en ligne
 La Sélection humaine'' en ligne sur Gallica
 Dans cent ans — La revue scientifique, décembre 1891, janvier et mars 1892
 Dictionnaire biographique des médecins remarquables du XIXe siècle (traduit de l’allemand)

Физиологи по алфавиту
Иммунологи Франции
Лауреаты Нобелевской премии по медицине
Лауреаты Нобелевской премии из Франции
Члены-корреспонденты Петербургской академии наук
Члены-корреспонденты РАН (1917—1925)
Члены-корреспонденты АН СССР
Члены Парижской медицинской академии
Пацифисты
Масоны ВЛФ
Члены Французской академии наук
Президенты Общества психических исследований